Фу́рманов — російське прізвище.

Відомі носії:
 Фурманов Дмитро Андрійович (1891—1926) — російський радянський письменник, військовий і політичний діяч
 Фурманов Олександр Мефодійович (1915—1982) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу
 Фурманов Юрій Олександрович (*1935) — український хірург доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, член Національної спілки письменників України

Фурманов — місто, районний центр, Івановська область
 Фурманов — селище, Первомайський район, Оренбурзька область

 6511 Фурманов (6511 Furmanov) — астероїд головного поясу, відкритий 27 серпня 1987 року.

Див. також 
 Фурманова

Російські прізвища